Slugterra – amerykańsko-kanadyjski serial animowany stworzony prez Asapha Fipke'a. Wyprodukowany przez kanadyjskie studio Nerd Corps Entertainment, w grudniu 2014 przejęte przez DHX Media.

Premiera serialu miała miejsce 3 września 2012 r. na kanadyjskim kanale Disney XD (), a miesiąc później (15 października) na amerykańskim (Disney XD). W Polsce premiera miała miejsce 16 listopada, z regularną emisją od 10 grudnia, na polskim kanale Disney XD.

Slugterra to kolejna produkcja Nerd Corps Entertainment, znanego m.in. z W jak wypas, Storm Hawksów, Ligi Złośliwców, Wybrańca smoka i wielu innych.

Fabuła 
Serial przedstawia losy nastolatka Eliego Shane’a i jego najlepszych przyjaciół, zwanych Gangiem Shane’a, która stara się walczyć o sprawiedliwość w tajemniczym, wysoko rozwiniętym technologicznie podziemnym świecie nazywanym Slugterrą.

Wyróżnienia 

 Nagroda / () w 2016 w kategorii Najlepszy Głos dla  za głos Pronto (odcinek Get Pronto!)
Nominacje do  w 2016 w kategoriach: Najlepszy Program lub Serial Animowany (Slugterra), Najlepsza Reżyseria Programu lub Serialu Animowanego (Slug Fu Showdown Part 2)
Nominacje do  w 2014 w kategoriach: Najlepszy Program lub Serial Animowany, Najlepsza Reżyseria Programu lub Serialu Animowanego (Clint Butler), Najlepszy Dźwięk w Komedii, w Programie Rozrywkowym, w Programie z Publicznością albo w Programie lub Serialu Animowanym (The World Beneath Our Feet, Part 1) oraz Najlepszy Projekt Międzyplatformowy – dla Dzieci i Młodzieży (Slugterra Digital)
 w 2013 w kategoriach (odcinek The World Beneath Our Feet Part 1):
Najlepsza Reżyseria - Program lub Serial Animowany (, Blair Simmons, Jae Harm, Francisco Avalos, Dennis Crawford),
Najlepsza Oprawa Dźwiękowa - Program lub Serial Animowany (Jonny Ludgate, Jeff Davis, Gordon Sproule, Dean Giammarco),
Najlepsze Wykonanie - Lee Tockar, odcinek Endangered Species.
Ponadto Slugterra była także nominowana w kategorii: Najlepszy Program lub Serial Animowany (producenci: , Chuck Johnson, Ken Faier, Nancy Lees), Najlepsza Oprawa Muzyczna - Program lub Serial Animowany (Brian Carson).
 w 2013 w kategorii Wyjątkowe Osiągnięcie w Edycji Dźwięku – Animacja: Jonny Ludgate, Jeff Davis i Gordon Sproule, oraz nominacje w kategoriach: Wyjątkowe Wykonanie w Programie Animowanym ( za Pronto) i Znakomite Osiągnięcie w Miksowaniu Dźwięku – Animacja (Gordon Sproule, Dean Giammarco).
 Gra Slugterra VR w 2021 została nominowana do nagrody Canadian Game Award (kanadyjska nagroda w branży gier) w kategorii najlepsza gra VR/AR.

Wersja polska

Serie I-III i odcinki specjalne 
Wersja polska: SDI Media Polska
Reżyseria: Grzegorz Drojewski
Dialogi:
 Jakub Kowalczyk,
 Jan Kolanko (odc. S2, S3)
Wystąpili:
 Kajetan Lewandowski – Eli Shane
 Paweł Wiśniewski – Pronto
 Zuzanna Galia – Beatrice „Trixie” Sting
 Robert Jarociński – Kord Zane
 Janusz German – Doktor Thaddius Blakk
 Krzysztof Banaszyk – 
 Will Shane
 Jimmo Shane
 Krzysztof Szczerbiński – Shockwire
 Otar Saralidze – Billy
 Stefan Knothe – Czerwony Hak
 Zbigniew Dziduch – El Diablos Nacho
 Robert Czebotar – 
 Sędzia Logan
 Doktor Harlan Blakk
 Paweł Ciołkosz – Mario Bravado
 Dariusz Odija – Gerard Stocker
 Jarosław Boberek – Malvolio Drake
 Jacek Kopczyński – 
 Milard Milford
 Blite
 Ogień
 Janusz Zadura –
 Pan Sobota
 Spirex
 Przemysław Stippa – 
 Unik
 Straggus
 technik Dan
 Zbigniew Konopka – 
 El Diablos Nacho
 Andre Geyser
 Dżentelmen
 Agnieszka Kunikowska – Dana Por
 Adam Bauman – Gar Revelle
 Paweł Szczesny – 
 Munch
 Tobiasz
 technik #1
 Grzegorz Kwiecień – Quentin
 Barbara Zielińska – Shanai
 Cezary Kwieciński – Brutal
 Wojciech Paszkowski – Boss Ember
 Jakub Szydłowski – 
 Mongo
 Walec
 Mikołaj Klimek – 
 Siarczan
 Grendel
 Demon Mrocznej Zguby
 Goon
 Grzegorz Pawlak – Bob Johnson
 Marek Robaczewski – Primo Presto
 Karol Wróblewski – Król Miotaczy
 Agata Gawrońska-Bauman – chłopiec
 Paweł Krucz – 
 zbiegły więzień
 Sedo
 Junjie
 Kamil Kula –
 Mistrz Gry
 Junjie
 Joanna Pach – 
 Trini
 mama Trini
 Jacek Król – 
 Coop
 Viggo Dare
 Jakub Świderski – młody Thaddius Blakk
 Michał Podsiadło – 
 Król Miotaczy
 Glasses
 Wojciech Żołądkowicz – Goon
 Michalina Olszańska – Katherine
 Agnieszka Marek
 Grzegorz Drojewski
 Radosław Popłonikowski
 Wojciech Chorąży
 Jakub Mróz
 Mateusz Ceran
 Aleksandra Radwan

Lektor:
 Radosław Popłonikowski,
 Andrzej Leszczyński (odc. 29-33 – tytuł odcinka),
 Janusz German (tytuł odc. S1, S2, tyłówka odc. S2, S3),
 Robert Tondera (tytuł odc. S3)

Seria IV 
Wersja polska: na zlecenie HBO – Start International Polska
Reżyseria: Andrzej Chudy
Dialogi polskie:
 Jakub Kowalczyk (odc. 40-44),
 Jakub Osiński (odc. 45-52)
Dźwięk i montaż: Jerzy Wierciński
Kierownictwo produkcji: Anna Krajewska
Wystąpili:
 Paweł Krucz – Junjie
 Kajetan Lewandowski – Eli Shane
 Zuzanna Galia – Beatrice "Trixie" Sting
 Robert Jarociński – Kord Zane
W pozostałych rolach:
 Paweł Wiśniewski – Pronto
 Łukasz Talik – Król Miotaczy (odc. 40)
 Mikołaj Klimek – Hamengku (odc. 40-41)
 Andrzej Chudy –
 Holt (odc. 41-42, 45, 50-51),
 jeden z górników (odc. 46)
 Wojciech Machnicki – Jonny (odc. 42, 44, 47, 51)
 Ewa Prus – Dai-Fu/Lian (odc. 42-44, 49-52)
 Damian Kulec – Swick (odc. 42, 44, 51)
 Jacek Król – Cesarz (odc. 43, 49, 51-52)
 Joanna Pach-Żbikowska – Hoshi (odc. 45)
 Maksymilian Bogumił – Slead (odc. 46)
 Marta Markowicz – Drucilla (odc. 47, 51)
 Przemysław Glapiński – asystent Drucilli (odc. 47, 51)
 Jakub Strach – Symothy (odc. 48-50, 52)
 Krzysztof Plewako-Szczerbiński
 Wojciech Chorąży
 Mateusz Kwiecień
 Emilia Niedzielak
i inni

Lektor: Andrzej Chudy

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2012
Seriale telewizyjne zakończone w 2016